H. Jones (1940-1982) – ufficiale dell'esercito britannico che ha ricevuto la Victoria Cross postuma per l'eroismo durante la guerra delle Falkland
Herbert C. Jones (1918-1941) – ufficiale della Marina degli Stati Uniti che ha ricevuto la medaglia d'onore postuma per l'eroismo durante l'attacco di Pearl Harbor
Herbert Ebsworth Jones (1880-1951) – fantino britannico
Herbert Jones (1886-1973) – calciatore inglese
Herbert Ladd Jones (1858-1921) – politico canadese
Herbert Jones (n. 1998) – cestista statunitense
Herb Jones (1970-2021) – cestista statunitense